AMW steht als Abkürzung für:
 America’s Most Wanted (Wrestling), ein Tag Team im US-amerikanischen Wrestling
 Ames Municipal Airport, Flughafen in Ames, Bundesstaat Iowa, USA nach dem IATA-Code 
 Angewandte Medienwissenschaften, eine Studienrichtung
 Asia MotorWorks, Indien

Abkürzung